Den albanske Superliga 2010–11 sæson var den 72. officielle udgave af det albanske mesterskab i fodbold på højeste niveau. Sæsonen begyndte i august 2010 og sluttede den 16. maj 2011.

Skënderbeu Korçë vandt mesterskabet.

Tabel 

1:Flamurtari Vlorë er fratrukket tre point for at forlade kamp.
2:Elbasani blev fratrukket tre point for manglende lønudbetaling til Darko Perić.

Målscorer 
Pr. 16. maj, 2011.

Kilder 

Fodboldsæson 2010-11
Fodbold i Albanien